Генеральный прокурор Конфедерации штатов Америки () — член Кабинета Конфедерации. Его функции были аналогичны сфере ответственности генерального прокурора США.

Список генеральных прокуроров

Ссылки 
 Political Graveyard

Государственное устройство Конфедеративных Штатов Америки
Генеральные прокуроры по странам